Rubberboom, de verzamelnaam van rubberleverende bomen
 Ficus, ook rubberplant genoemd. 

Wikipedia:Doorverwijspagina